Хуссін Харджа, Хуссі́н Харджа́ (араб. حسين خرجة‎, фр. Houssine Kharja; нар. 9 листопада 1982 року, Пуассі, Франція) — марокканський футболіст, виступав на позиції півзахисника.
 Хуссін Тимофій Моноварович (нар. 31 жовтня 2002) — український футболіст.